The Cup of Life – film del 1915 diretto da Thomas H. Ince e Raymond B. West
 The Cup of Life – film del 1921 diretto da Rowland V. Lee
 The Cup of Life – versione inglese del brano musicale La copa de la vida